Київський час: 
 Київський час (часова зона) — часова зона, частина зони східноєвропейського часу.
 Київський час (телепрограма) — телепрограма новин на 5 каналі.